

Climatologia
 Zona climatica

Dietetica
Dieta Zona

Persone
 Antonio Zona (1814-1892), pittore italiano
 Mattia Zona (? – ?), abate e scrittore italiano

Sismologia
Zona sismica

Sport
 Difesa a zona

Pagine correlate 
 Zone (disambigua)

Altri progetti